Svenska mästerskapet i fotboll 1916 vanns av AIK efter en finalseger mot Djurgårdens IF med 3-1 på Stockholms stadion i Stockholm den 22 oktober 1916. Detta var AIK:s femte SM-guld.

Spelträd

Kval

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Noteringar

Källor

1916 i Sverige
Fotbollssäsongen 1916
1916